Salvin puede hacer referencia a:

 Anthony Salvin, arquitecto inglés.
 Osbert Salvin, naturalista inglés.